Молодёжная сборная Исландии по футболу — национальная сборная, в составе которой могут выступать футболисты Исландии в возрасте 21 года и младше представляющая страну на международных молодёжных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Исландии. С момента учреждения чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд в 1978 году команда дважды выходила в финальный турнир, последний раз в 2021 году. В дебютном турнире 2011 года они не вышли из группы.

В сборной могут выступать игроки в возрасте до 21 года на начало календарного года, в котором начинается двухлетняя кампания молодёжного чемпионата Европы, поэтому некоторые игроки могут оставаться в команде до 23 лет. Игроки могут выступать за Исландию на любом уровне, что позволяет играть за команду до 21 года, взрослую сборную и снова за команду до 21 года. Так было с несколькими игроками, такими как Арон Гуннарссон, Эйдур Гудьонсен, Хейдар Хельгюсон и Колбейнн Сигторссон.

История 
С 1978 по 2009 год сборная ни разу не попала в финальный турнир молодёжного чемпионата Европы. В конце 2010 года, по итогам отборочного турнира, сборная впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионата Европы. Она заняла второе место в своей группе после Чехии и вышла в плей-офф в результате того, что была одной из лучших сборных занявших вторые места в группах. В групповом турнире исландцы обыграли дома Германию со счётом 4:1. В плей-офф Исландия дважды обыграла Шотландию с одинаковым счётом 2:1 и 4:2 по сумме двух игр.

На чемпионате Европы 2011 исландцы выступали в группе A, где проиграли Беларуси (0:2) и Швейцарии (0:2), и обыграли Данию (3:1). Исландия заняла третье место в группе, набрав одинаковое количество очков с командами, занявшими второе и четвёртое места. По окончании турнира УЕФА объявила сборную турнира, в которую вошёл нападающий исландцев Колбейнн Сигторссон.

В 2021 году Исландия во второй раз вышла в финальный турнир чемпионата Европы, снова заняв второе место в отборочной группе и выйдя в плей-офф в как одна из лучших сборных занявших вторые места в группах. Однако позже плей-офф был отменён из-за пандемии COVID-19 и в финальный турнир на прямую вышли пять лучших команд занявших вторые места в группах из девяти, в число которых вошла и Исландия.

Статистика выступлений

Чемпионата Европы

Состав 
Следующие футболисты были вызваны в сборную на чемпионат Европы 2021:

Позиции игроков приведены в соответствии с официальным сайтом УЕФА. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала финального турнира чемпионата (24 марта 2021 года).

Рекордсмены

Матчи 

По состоянию на 15 ноября 2020 года:

Жирным шрифтом выделены игроки всё ещё выступающие либо доступные для выступления за молодёжную сборную.

Голы 
По состоянию на 15 ноября 2020 года:

Жирным шрифтом выделены игроки всё ещё выступающие либо доступные для выступления за молодёжную сборную.

См. также 
 Сборная Исландии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль и состав на UEFA.com
 Результаты матчей

Европейские футбольные сборные (до 21 года)